Ackerly peut faire référence à :
 Ackerly, une localité du comté de Dawson, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Ackerly Field, l'autre nom de l'aéroport de Nantucket, en Géorgie, aux États-Unis

Homonymie de toponyme